Velika nagrada Argentine 1995 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1995. Odvijala se je 9. aprila 1995.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 6
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 1:53,241
|
|-
! 2
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:54,057
| +0,816
|-
! 3
| 1
|  Michael Schumacher
| Benetton-Renault
| 1:54,272
| +1,031
|-
! 4
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Peugeot
| 1:54,381
| +1,140
|-
! 5
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:54,529
| +1,288
|-
! 6
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 1:54,637
| +1,396
|-
! 7
| 4
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 1:54,757
| +1,516
|-
! 8
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 1:55,276
| +2,035
|-
! 9
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 1:55,583
| +2,342
|-
! 10
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 1:56,114
| +2,873
|-
! 11
| 6
|  Johnny Herbert
| Benetton-Renault
| 1:57,068
| +3,827
|-
! 12
| 9
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Hart
| 1:57,092
| +3,851
|-
! 13
| 24
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 1:57,167
| +3,926
|-
! 14
| 12
|  Jos Verstappen
| Simtek-Ford
| 1:57,231
| +3,990
|-
! 15
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:57,484
| +4,243
|-
! 16
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 1:58,066
| +4,825
|-
! 17
| 7
|  Mark Blundell
| McLaren-Mercedes
| 1:58,660
| +5,419
|-
! 18
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:58,824
| +5,583
|-
! 19
| 25
|  Aguri Suzuki
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:58,882
| +5,641
|-
! 20
| 11
|  Domenico Schiattarella
| Simtek-Ford
| 1:59,539
| +6,298
|-
! 21
| 29
|  Karl Wendlinger
| Sauber-Ford
| 2:00,751
| +7,510
|-
! 22
| 17
|  Andrea Montermini
| Pacific-Ford
| 2:01,763
| +8,522
|-
! 23
| 16
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ford
| 2:04,050
| +10,809
|-
! 24
| 22
|  Roberto Moreno
| Forti-Ford
| 2:04,481
| +11,240
|-
! 25
| 21
|  Pedro Diniz
| Forti-Ford
| 2:05,932
| +12,691
|-
! 26
| 10
|  Taki Inoue
| Footwork-Hart
| 2:07,298
| +14,057
|-
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 72
| 1:53:14,532
| 2
| 10
|-
! 2
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 72
| + 6,407 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 1
|  Michael Schumacher
| Benetton-Renault
| 72
| + 33,376 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 2
|  Johnny Herbert
| Benetton-Renault
| 71
| +1 krog
| 11
| 3
|-
! 5
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 70
| +2 kroga
| 9
| 2
|-
! 6
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 70
| +2 kroga
| 8
| 1
|-
! 7
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 70
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 8
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 69
| +3 krogi
| 15
|  
|-
! 9
| 11
|  Domenico Schiattarella
| Simtek-Ford
| 68
| +4 krogi
| 20
|  
|-
! NC
| 21
|  Pedro Diniz
| Forti-Ford
| 63
| +9 krogov
| 25
|  
|-
! NC
| 22
|  Roberto Moreno
| Forti-Ford
| 63
| +9 krogov
| 24
|  
|-
! Ods
| 4
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 48
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 25
|  Aguri Suzuki
| Ligier-Mugen-Honda
| 47
| Trčenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 44
| Zavrten
| 16
|  
|-
! Ods
| 9
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Hart
| 43
| El. sistem
| 12
|  
|-
! Ods
| 10
|  Taki Inoue
| Footwork-Hart
| 40
| Zavrten
| 26
|  
|-
! Ods
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 33
| Pritisk olja
| 10
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jos Verstappen
| Simtek-Ford
| 23
| Menjalnik
| 14
|  
|-
! Ods
| 6
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 16
| El. sistem
| 1
|  
|-
! Ods
| 7
|  Mark Blundell
| McLaren-Mercedes
| 9
| Puščanje olja
| 17
|  
|-
! Ods
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Peugeot
| 6
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 17
|  Andrea Montermini
| Pacific-Ilmor
| 1
| Trčenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 0
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 29
|  Karl Wendlinger
| Sauber-Ford
| 0
| Trčenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 16
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
| 0
| Trčenje
| 23
|  
|-
! DNS
| 24
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 0
| 
| 13
|  
|}

Opombe 
Po dveh nesrečah v prvem krogu je bil potreben ponoven štart.

Formula 1 sezona 1995
1995